NDU kan syfta på

 NDU –  ett tidigare svenskt högerextremt, nationalistiskt politiskt ungdomsförbund, se Nationaldemokratisk Ungdom
 NDU – IATA:s kod för en flyfplats i Rundu, Namibia, se Rundu Airport 
 NDU – en utbildningsinstitution inom USA:s försvarsdepartement, se National Defense University

Se även
 Näradödenupplevelse